Broumov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Broumov (ort i Tjeckien, Hradec Králové), 
 Broumov (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar